5/8 kan syfta på:

 ⅝ – fem åttondelar
 5 augusti
 8 maj (amerikanskt datumformat)